Diego Méndez puede referirse a:

Diego Méndez de Segura (1475-1536) explorador español y compañero de Cristóbal Colón;
Diego Méndez Molero (2003-), futbolista español;
Diego Méndez (1906-1987), arquitecto español del siglo XX.